Termenul Kim se poate referi la:

Nume
 Kim Dae-jung  (1924 - 2009) președinte sud-coreean
 Kim Ir-sen (1912 - 1994) comunist nord-coreean
 Kim Jong-il (1941 - 2011) politician nord-coreean
 Kim Philby (1912 - 1988) agent britanic
 Kim Wilde cântăreață pop britanică
 Sandra Kim cântăreață belgiană
Kim Taehyung cântăreț în trupa sud-coreeană BTS

Literatură 
 Kim - roman din 1901 de Rudyard Kipling

Altele
 Kim Possible - serial animat american